Termin CLPP ima više značenja.

 Endopeptidaza-Clp, enzim
 ATP-zavisna Clp proteazna proteolitička podjedinica, enzim koji je kod ljudi kodiran CLPP genom